Alfredo Moretti é um cantor de música popular brasileira.

Cantores do estado de São Paulo